Paschero ima više značenja:
 Paschero, Cuneo
 Paschero, Torino